Алексе́й Никола́евич Аресто́вич (; род. 3 августа 1975, Цители-Цкаро, Грузинская ССР) — украинский политический деятель, блогер, политический и военный обозреватель, пропагандист, колумнист интернет-СМИ, актёр. Внештатный советник Офиса президента Украины с 1 декабря 2020 по 17 января 2023 года. 

Организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным в зоне АТО (2014—2017). Спикер и советник по информполитике главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (с 2020). Подполковник (2022).

Известен благодаря своим футурологическим прогнозам. Взгляды и высказывания Арестовича часто попадают в фокус СМИ и неоднозначно воспринимаются среди общественности. Его, в частности, критиковали за пропаганду.

Биография 
Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в семье офицера в грузинском городе Цители-Цкаро (ныне Дедоплис-Цкаро). По отцу имеет белорусские и польские корни. Позже семья переехала на Украину. В 1992 году окончил школу № 178 в Киеве. Поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко. Разочаровавшись в учёбе, уже после первого курса оставил учёбу в вузе и в том же 1993 году начал играть в Киевском театре-студии «Чёрный квадрат».
В 1990-х и в 2000-х годах Арестович работал в театре, снимался в рекламе и кино. 

Продолжая играть в театре, поступил в Одесский институт Сухопутных войск, учил английский язык и получил диплом военного переводчика. С 1994 года служил в структурах Министерства обороны Украины. В одних интервью говорил, что в 1999—2005 годах служил в Главном управлении разведки, был капитаном; в других интервью утверждал, что работал в департаменте стратегических исследований Минобороны. 
Уволился из армии в 2005 году в звании майора, когда, по собственным словам, после Оранжевой революции гражданское командование стало вмешиваться в работу военных.

Практически сразу после увольнения по настоянию друзей прошёл кастинг для съёмок в рекламе. В последующие два года снимался для крупных украинских компаний (шоколад «», оператор сотовой связи Life:), страховая компания «»). 
В 2007 году стал соорганизатором компании по производству фильмов Aegis Artist Group. Арестович успел поучаствовать в эпизодических ролях в 17 российских и украинских лентах, в частности «Возвращение Мухтара» и «Брат за брата-2». Его последняя яркая роль — Люся Зайцева в комедии 2012 года «Не бойся, я рядом».
 
В 2003—2010 годах учился в авторской школе «Человек среди людей» русского писателя-эзотерика и психолога Авессалома Подводного. Изучал теологию в киевском Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского. Также с 2000-х начал проводить «тренинги и консультации в области групповой психологии, по противостоянию недобросовестным манипуляциям, искусству общения, ораторскому искусству, переговорным техникам, публичным выступлениям, актёрскому мастерству, психологии социальных контактов».

Начало политической деятельности 
В начале 2005 года Арестович пошёл в политику и вступил в партию «Братство» Дмитрия Корчинского, стал его партийным заместителем, активно выступал против «оранжевой чумы» и последователей «оранжевой революции». Вместе с Корчинским регулярно ездил в Россию на конференции «Евразийского движения» идеолога «русского мира» Александра Дугина. Тогда «Братство» вступило в Евразийское движение, а Арестович и Корчинский призывали российские институции «к противостоянию различным оранжевым намерениям и внутри страны, и на всем постсоветском пространстве»
 

 
В 2008 году Арестович и Корчинский сменили курс и начали разрабатывать «стратегию обороны Крыма» от возможных российских захватчиков. В начале 2009 года они совместно организовали гражданскую инициативу «Долой всех» (), в которой основными задачами Арестовича были организация протестных акций против власти среди предпринимателей и автоперевозчиков в Сумах, Одессе и Киеве. Гражданская инициатива имела ограниченный успех и быстро затихла.
 
В 2009 году Корчинский направил Арестовича в Одессу организовывать акции в поддержку своего товарища и тогдашнего мэра города Эдуарда Гурвица. Мэр назначил 3 июня 2009 года Арестовича на должность заместителя председателя Приморской районной администрации, но уже через 3 месяца по неизвестным причинам освободил его от должности.
 
После 2010 года не был публичен. В 2013 году участвовал в съёмках шоу «Научите нас жить» на телеканале ICTV как семейный психолог и ведущий.

Деятельность в 2014—2022 годах 
После Евромайдана в 2014 году начал регулярно появляться как военный эксперт в СМИ и давать большие интервью с военно-политической аналитикой событий для многочисленных общенациональных телеканалов, радиостанций, электронных и печатных СМИ, а также вести блоги на Facebook и YouTube. До военных событий 2014 года на Facebook у него было  подписчиков, а после — уже более . По мнению OpenDemocracy, сочетание военных, актёрских и психологических навыков помогло Арестовичу стать в 2010-х годах успешным блогером.
 
С началом в 2014 году войны в Донбассе Арестович занимался подготовкой боевых соединений в рамках программы «Народный резервист», был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО (2014—2017).
 
С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года служил разведчиком в 72-й механизированной бригаде в зоне Операции объединённых сил в Краматорске. В интервью 2020 года заявлял, что участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта, а также о семи ведомственных наградах. В СМИ утверждения Арестовича о боевом опыте подвергали сомнению, поскольку возможности верифицировать данные не было. Так, он утверждал, что пережил подрыв и остался единственным в группе, кого не задело. В то же время подконтрольный Украине Краматорск находился далеко от зоны боевых действий. В интервью «Обозревателю» он заявил, что попытка проверить сведения о его боевом опыте «может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС».
 
В 2019 году вошёл в топ—100 блогеров Украины по опросу издания «Факты».
 
28 октября 2020 года был назначен Леонидом Кравчуком советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Кравчук отметил, что кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта и наличия видения и позиции по поводу вопросов, которые являются предметом рассмотрения ТКГ.
 
1 декабря 2020 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Ермак говорил, что перед Арестовичем поставлена задача «предоставлять исчерпывающие ответы, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений в украинском информационном пространстве».

С 2022 года 
В начале 2022 года Арестович планировал уйти из политики, заявляя о разочаровании бюрократией и оплатой силовикам. Но с началом вторжения России на Украину он стал советником главы Офиса президента Украины и де-факто официальным спикером власти. Ролики, которые Арестович публикует для своего блога, обрели неожиданную популярность, некоторые из них набрали свыше полумиллиона просмотров. В них политик рассказывает о ходе военных действий и подбадривает украинцев. Политик стал одним из самых узнаваемых публичных представителей украинской власти. В дальнейшем информационная деятельность политика вызывала всё больше нареканий. Издание «Медуза» отмечает, что во время вторжения России на Украину Арестович стал «лицом украинской пропаганды военного времени»,

Особый «успокаивающий» стиль общения Арестовича, использующего опыт пропагандиста, с аудиторией и твёрдые обещания о скорейшем прекращении боевых действий («две-три недели») сыграли важную роль в адаптации массового сознания украинцев в начале войны. За низкий успокаивающий голос и обнадеживающие формулировки журналисты называют Арестовича «главным психотерапевтом Украины». Для жителей Украины Арестович — герой множества мемов, пародий и анекдотов. 

С 2022 года в информационном агентстве «УНИАН» стала появляться информация о том, что Арестович славится своими точными политическими прогнозами, в двух статьях данного ресурса сказано, что он ещё в 2003 году сделал предположение насчёт аннексии Крыма, в 2008 году — о ситуации в Донбассе, а в 2019 году — о неизбежном полномасштабном вторжении России в 2020—2022 году. 22 мая украинская информационная программа «ТСН» сообщала, что он рассказывал о возможных будущих ограничениях Россией судоходства в Азовском море.

В августе 2022 года, отвечая на сообщения СМИ о том, что Арестович отсутствует в списках советников главы Офиса президента Украины, советник главы Офиса Михаил Подоляк заявил, что должность Арестовича — советник Офиса президента Украины. В тот же день Арестович продемонстрировал своё служебное удостоверение в прямом эфире на YouTube-канале Марка Фейгина.

С апреля 2022 года имеет звание подполковника ВСУ. 29 августа 2022 года в эфире ютуб-канала «Фейгин. Live» Арестович в какой-то момент назвал себя «полковником», а на уточняющий вопрос журналиста ответил «проговорился», не уточнив подробностей. 26 сентября Министерство обороны Украины заявило, что Арестовичу звание полковника не присваивалось.

По мере затягивания российского вторжения ведущая роль Арестовича как спикера власти сокращалась, поскольку у политика не было доступа к эксклюзивной информации; фактически он излагал фронтовые отчёты простым языком. Постепенно его сменили официальные спикеры, а его неоднозначные высказывания стали раздражать публику.

В январе 2023 года Арестович ушёл в отставку с поста советника Офиса президента Украины. Причиной ухода он назвал совершённую им ошибку: высказывание в эфире YT-канала Марка Фейгина о том, что попавшую в жилой дом в Днепре ракету сбили украинские силы ПВО.

Высказывания 

СМИ отмечают, что Арестович склонен делать резонансные высказывания. Арестович называл себя сторонником «проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского», ему близки взгляды Илона Маска на будущее человечества.

В 2017 году Арестович заявлял, что не является патриотом («…Причём не только Украины, а и любого национального государства») и его не беспокоит развитие украинской культуры («На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка(ов), закрытия исторических ран я смотрю, как солдат — на вошь»). Также он раскритиковал попытки украинизировать культуру. В другие моменты он говорил, что поддержка украинского языка и патриотизма важны для Украины. В том же году утверждал, что не считает Украину частью Европы.

В декабре 2017 года Арестович признался, что «врал начиная с весны 2014 года» ради двух целей: «Создание патриотического лубка, в котором мы „все объединяемся, чтимся и героические“, а Украину ожидают сияющие перспективы. Чёрная пропаганда против РФ». Так, после боёв за Дебальцево он говорил, что «потери украинской армии совсем небольшие».

В 2018 году назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины важной вехой в развитии Украины.
 
С избрания в 2019 году Владимира Зеленского президентом Украины Арестович постоянно критиковал его, называя, в частности, «ватником». В марте 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса, Арестович называл главной проблемой на карантине — самого президента Украины. В том же месяце он написал, что считает избирателей Владимира Зеленского «вульгарными долбо…бами»: «Как иначе можно назвать людей, которые, будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов — это лучший способ победить олигархов?». От критики Зеленского Арестович отказался лишь незадолго до назначения советником в Трёхсторонней контактной группе.
 
В 2019 году Арестович дал прогноз, что Россия вторгнется на Украину не позднее 2022 года. Отрывок из этого интервью, в котором Арестович подробно предсказал, как будет развиваться российское вторжение, в 2022 году стал вирусным на Украине. Также сказал о следующих критических периодах в 2024—2026 и в 2028—2030-х годах, подразумевая три военных периода.

26 марта 2021 года высказал мнение, что Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве Павла Шеремета, и Сергей Стерненко, бывший глава одесского «Правого сектора», преследовались по политическим мотивам. В июне 2021 года отметил, что те, кто считает Зеленского клоуном, — «сами клоуны», поскольку клоун «никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно „ворам в законе“ и одновременно Путину».

Критика 
Арестовича неоднократно критиковали за пропагандистские выступления, отсутствие опыта и ложь. В 2017 году Арестович написал в Facebook, что он «врал начиная с весны 2014 года», накручивая количество людей, которые были ранены с обеих сторон и, таким образом, занимался пропагандой, чтобы создать «патриотический лубок» и очернить Россию: «Создание патриотического лубка, в котором мы „все объединяемся, чтимся и героические“, а Украину ожидают сияющие перспективы. Чёрная пропаганда против РФ». Так, после боёв за Дебальцево он говорил, что «потери украинской армии совсем небольшие»[неавторитетный источник?]. Некоторые из высказываний политика, например, его заявление, что активная фаза вторжения России на Украину закончится через две-три недели, стали предметом шуток. 

Противники Арестовича, пытаясь высмеять его и придать его нынешней деятельности несерьёзный характер, называют его «Люсей» (также «Люсей Арестовичем» или «Люсей Карамелькой») за одноимённую роль в фильме 2012 года «Не бойся, я рядом»[неавторитетный источник?].

Политологу Максиму Яли Арестович напоминает украинского целителя-экстрасенса Анатолия Кашпировского, который с конца 1980-х «лечил» украинских и российских граждан через экраны телевизоров в то время, когда Советский Союз разваливался. Обозреватель Александр Мельман также называет Арестовича Кашпировским «нашего времени».

По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, Арестович не был голосом одиночки: «Практически все серьёзные украинские политологи его [вторжение] прогнозировали. Арестович прекрасен в пиаре, но он не прогнозист и не инсайдер, не политический и не военный эксперт. Он — сценарист, коуч, популяризатор», Бортник добавил, что Арестович делает много прогнозов, и лишь некоторые из них сбываются.

Журналист Константин Скоркин называет биографию Арестовича «классическим примером трикстера: в ней нашлось место службе в украинской разведке и актёрской работе, увлечению теологией и эзотерикой, политическому блогерству и участию в радикальных политических партиях. Арестович старательно работает на этот имидж и усиливает мифологизацию своей личности. Точно можно сказать одно: он высокопрофессиональный пропагандист и в этом качестве уже вошел в новейшую украинскую историю». По мнению журналиста Русской службы Би-би-си Святослава Хоменко, «сложно найти по обе стороны фронта человека, который вызывал бы такую гамму столь сильных и совершенно противоположных эмоций. Его считают пророком и шарлатаном одновременно, его обожают и ненавидят, к нему почтенно прислушиваются и его фамилию употребляют в качестве имени нарицательного в совсем неприглядных контекстах».

Уголовное преследование в Белоруссии 
17 марта 2022 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила в отношении советника офиса президента Украины Алексея Арестовича уголовное дело по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Белоруссии за призывы к терактам на объектах Белорусской железной дороги.

27 июля страницы Арестовича в социальных сетях были внесены в белорусский список экстремистских материалов по решению Ленинского районного суда Могилёва.

Фильмография

Награды 

Алексей Арестович был отмечен наградами:
 Памятный нагрудный знак Главного управления разведки МОУ «Защитнику Отечества» (15 июля 2014);
 Памятная награда Главного управления разведки МОУ «Евгений Березняк»;
 Медаль командующего Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины «За особую службу» (июль 2019);
 ;
  (май 2019).

Личная жизнь 
Жена (с 2015 года) Анастасия Валерьевна Арестович (в девичестве Грибанова), директор по развитию в одном из издательств.

Супруги воспитывают общих детей: сына Александра и дочь Веронику, а также дочь Алексея от первого брака Аэлиту.

Примечания

Ссылки 

 
 

Ютуберы по алфавиту
Ютуберы Украины
Авторы каналов YouTube
Военные переводчики
Военные эксперты Украины
Блогеры Украины
Политики Украины
Персоналии:Пропаганда на Украине
Общественные деятели Украины
Подполковники (Украина)
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Персоналии:Вторжение России на Украину
Сотрудники Офиса президента Украины
Владельцы золотой кнопки YouTube
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании